А́ндский гусь () — вид птиц из рода  семейства .

Описание 
Белая окраска андского гуся нарушается темными продольными пестринами на спине, темными крыльями и хвостом. Клюв розовый, ноги красные. В окраске полов различий нет, но по размерам самка уступает самцу. Вес колеблется между 2,7 и 3,6 кг. Размножение начинается в ноябре. Самка откладывает 5—10 яиц и насиживает их 4 недели. Гнездо — неглубокая ямка в земле, выстланная растительностью. Птенцы белые, с тремя черными полосками на спине. Половой зрелости достигают в возрасте 3 лет.

Ареал 
Населяет Анды от Перу до Аргентины на высоте до 3300 м. Зимой спускается ниже.

Примечания

Ссылки 
 

Патагонские гуси
Животные, описанные в 1838 году